Eoe ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Eoe, nauruischer Politiker
 Maverick Eoe (bl. 2006–2019), nauruischer Politiker
 Soroi Eoe (* 1954), papua-neuguineischer Politiker, Außen- und Handelsminister im Kabinett von James Marape

EoE steht für:
 Echoes of Eternity, eine Progressive-Metal-Band
 Encyclopedia of Earth
 Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion
 Eosinophilic esophagitis (dt. Eosinophile Ösophagitis), immunvermittelte, chronisch-entzündliche Erkrankung der Speiseröhre
 Ethernet over EtherCAT, Tunneling von Ethernet-Frames durch das EtherCAT-Protokoll, siehe EtherCAT #Ethernet over EtherCAT (EoE)

EOE steht für:
 European Options Exchange, 1978 gegründete europäische Terminbörse in der Amsterdamer Börse, heute Teil der Euronext
 Newberry County Airport (FAA-Code), Flugplatz in Newberry County, South Carolina

E&OE steht für:
 Errors and omissions excepted, englischsprachige Phrase als rechtlich bindende Zusicherung, siehe Gewähr

Siehe auch:
 East of Eden